Larry H. Miller Dealerships Utah Grand Prix 2010 — это четвёртый этап сезона 2010 ALMS.

Соревнование проведено 9-11 июля на трассе Miller Motorsports Park в американском городе Туэле, штат Юта.

Общая информация 
Свой первый в сезоне поул берёт команда Patrón Highcroft Racing. Симон Пажно в квалификации на 0,5 секунды быстрее ближайшего из преследователей. Он же выиграл и саму гонку, хотя в какой-то момент уступал экипажам из LMP1 около полуминуты. Однако вовремя выехавшая машина безопасности и чуть более экономное использование горючего сделали своё дело — захватив по ходу 65-го круга лидерство экипаж № 1 закончил гонку первым. Финишировавший вторым Пирро проиграл около двух десятков секунд. Финишировавший третьим экипаж № 6 на Porsche RS Spyder Evo проиграл более полутора минут. Лидировавший со старта экипаж № 37 Intersport Racing попал в аварию, столкнувшись с одним из болидов класса PC.

Экипаж команды № 62 Risi Competizione, после неудачи в Большом Ле-Мане уверенно выиграл гонку в своём классе. Их напарники — Тони Виландер / Джанкарло Физикелла — дважды за уик-энд наказывались судьями и, в итоге, финишировали лишь шестыми в своём классе, отстав на круг.

Этап в Юте повторяет антирекорд сезона по числу заявившихся на старт экипажей, установленный в Себринге.

Результаты

Квалификация 

Обладатель поула в каждом из классов выделен жирным.

Машина № 61 не прошла техническую инспекцию после сессии. Машина № 89 наказана за смену резины до старта.

Гонка 

Победитель гонки в каждом классе выделен жирно.

Экипажи преодолевшие менее 70 % дистанции от победителя в их классе помечены как неклассифицированные (НК).

Команда № 81 дисквалифицирована за нарушение статьи регламента, касающейся дорожного просвета.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на IMSARacing.net

Моторные виды спорта
Туэле
Июль 2010 года
ALMS